Coniambigua är ett släkte av lavar. Coniambigua ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coniambigua